Reifferscheidt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Reifferscheidt (1904–1963), deutscher Diplomat
 Alfred zu Salm-Reifferscheidt (1863–1924), deutscher Politiker, MdR
 Franz zu Salm-Reifferscheidt-Dyck (1899–1958), deutscher Unternehmer
 Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck (1773–1861), deutscher Privatgelehrter und Verfasser botanischer Werke
 Josepha Maria Anna Antonia Nepomucena von Salm-Reifferscheidt-Bedburg (1731–1796), Äbtissin in den Stiften Elten und Vreden

Siehe auch
 Salm-Reifferscheidt, Adelsfamilie, Seitenzweig des Hauses Salm
 Reifferscheid (Begriffsklärung)